Live at Third Man Records — эксклюзивный виниловый концертный альбом американской певицы Билли Айлиш, записанный на акустическом концерте с её братом Финнеаса О'Коннелла в ноябре 2019 года и выпущенный в качестве дебютного концертного альбома Айлиш 6 декабря 2019 года на лейбле Third Man Records. Альбом дебютировал на 55 позиции Billboard 200, а также возглавил чарты Vinyl Albums и Tastemakers с продажами в 13 тысяч копий за неделю.

Описание 
Альбом содержит запись акустического выступления певицы в сопровождении её брата Финнеаса О'Коннелла в студии Third Man Record в собственности Джека Уайта.

Диск был выпущен ограниченным тиражом в двух различных обложках. 29 августа 2020 года, в рамках ежегодного дня музыкального магазина, альбом будет переиздан в формате винила.

Список треков 

 Сторона «А»

 «All the Good Girls Go to Hell»
 «Ocean Eyes»
 «Bad Guy»
 «Idontwannabeyouanymore»
 «Bury a Friend»

 Сторона «Б»

 «Come Out and Play»
 «Copycat»
 «I Love You»
 «Bellyache»
 «When the Party’s Over»

Творческая группа 
 Билли Айлиш — вокал, фортепиано (треки 2, 4 и 10)
 Финнеас — акустическая гитара

Чарты

Примечания 

Концертные альбомы 2019 года
Концертные альбомы США
Концертные альбомы Third Man Records
Альбомы Билли Айлиш